EAP puede referirse a:
 Edema agudo de pulmón: término médico para designar una enfermedad.
 Equipo de Atención Primaria: profesionales que componen en un centro de salud.
 Escuela Académico-Profesional (antes Programa Académico): oficina universitaria dentro de una facultad que agrupa a los docentes y estudiantes de una determinada carrera profesional.
 Eusko Alderdi Platuista : Partido Político.

En otros idiomas:
 EAP para Euroairport: en uno de los códigos IATA del Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo. 
 EAP (École des affaires de Paris) era el nombre de una escuela de negocios francesa que fusionó con la ESCP. Su nombre hoy en día es ESCP Europe.
 British Aerospace EAP: un prototipo de avión.
 Extensible Authentication Protocol

Acrónimos